Fundata ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Fundata (Brașov), Gemeinde im Kreis Braşov 
 Fundata (Buzău), Dorf im Kreis Buzău 
 Fundata (Ialomiţa), Dorf im Kreis Ialomiţa